Stadtkanal steht für

Wasserwege
 Brandenburger Stadtkanal, Gewässer in Brandenburg an der Havel
 Stadtkanal (Potsdam)
 Canal Saint-Martin (Paris)
 Stadtkanal (Riga)

Regionale Fernsehsender
 Stadtkanal (Basel)

siehe auch:
 Stadskanaal